Příjmení Wegner nosí více různých významných osobností:

 Gustav Wegner (1903–1942) – německý atlet
 Christel Wegner (* 1947) – německá komunistická politička
 Violet Wegnerová (1887–1960) – britská herečka a koncertní umělkyně